Clarence Feldmann (1867-1941), Nederlands ingenieur
 Donald Feldmann (1938), Nederlands voetballer
 John Feldmann (1967), Amerikaans gitarist en zanger
 Markus Feldmann (1897-1958), Zwitsers politicus
 Wim Feldmann (1930-2016), Nederlands voetballer

Zie ook
 Feldman (doorverwijspagina)